Selina (film), korte film van Vanessa Evrard uit 1998
Celine (voornaam), voornaam, ook wel Selina
Selina (plaats), plaats in de Kroatische gemeente Sveti Lovreč
Selina (geslacht), een geslacht van loopkevers